Canário-da-terra-verdadeiro — espécie de canário
 Canarinho (humorista) - ator brasileiro
 Canarinho - mascote da seleção brasileira de futebol
 Seleção Brasileira de Futebol - conhecida pela alcunha "seleção canarinho"

Ver também
 Canaria